Lwoff oder Lhwoff ist der Familienname folgender Personen:

 André Lwoff (1902–1994), französischer Molekularbiologe und Virologe
 Elisabeth Vilma Lwoff-Parlaghy (1863–1923), ungarisch-amerikanische Porträtmalerin
 Eugen Borisowitsch Lhwoff-Onégin, Pseudonym der deutschen Musikerin Agnes Elisabeth Overbeck (1870–1919)

Der Name zählt als veraltete Transliteration des russischen Namens Lwow, siehe dort zu weiteren Bedeutungen.